Der Mannschaftswettkampf der Männer im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 14. August 2016 in der Arena Carioca 3 statt.

Titelträger

Zeitplan 
 Achtelfinale: 14. August 2016, 09:00 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 14. August 2016, 10:30 Uhr (Ortszeit)
 Platzierungsrunde 5–8: 14. August 2016, 12:00 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 14. August 2016, 13:15 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Platz 5/6 und 7/8: 14. August 2016, 14:30 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 14. August 2016, 17:00 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 14. August 2016, 18:30 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde 
Im einzigen Achtelfinale bezwang Venezuela Gastgeber Brasilien mit 45:25 und qualifizierte sich somit für das Viertelfinale gegen die Franzosen.

Platzierungsrunde

Endstand

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von Rio de Janeiro 2016

Degen Mannschaft Manner